Voici la liste des planètes mineures numérotées de 61001 à 62000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

61001-61100

61101-61200

61201-61300

61301-61400

61401-61500

61501-61600

61601-61700

61701-61800

61801-61900

61901-62000 

61001-62000